Belotić (Mačva), een plaats in de Servische gemeente Mačva
 Belotić (Osečina), een plaats in de Servische gemeente Osečina
 Belotić (Vladimirci), een plaats in de Servische gemeente Vladimirci